Мейстарадейлдин 1947 () — 5-й сезон чемпионата Фарерских островов по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Фарерских островов на rsssf.com

1947
Фарерские острова
1947 год на Фарерских островах